Uefa Europa League 2012/2013 var den fjärde säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen. Turneringen startade den 5 juli 2012 med de första matcherna i den första kvalrundan och sista matchen i turneringen spelades den 15 maj 2013 på Amsterdam ArenA i Amsterdam i Nederländerna.Atletico Madrid från Spanien var regerande mästare efter en finalvinst med 3–0 mot ett annat spanskt lag, Athletic Bilbao, säsongen 2011/2012.

Kvalomgångar

Första kvalomgången 
Lottningen för den första och andra kvalomgången hölls den 25 juni 2012. De första matcherna kommer att spelas den 5 juli, returmötena kommer att spelas den 12 juli 2012.  Här går de svenska lagen Elfsborg IF och Kalmar FF in i turneringen.

Andra kvalomgången 
Första matcherna kommer att spelas den 19 juli, returmötena kommer att spelas den 26 juli 2012. Här kommer det svenska laget AIK att gå in i turneringen.

Tredje kvalomgången

Playoffomgång
Playoffomgången är den sista omgången innan gruppspelsomgången och den officiellt första omgången av Uefa Europa League. 62 lag deltar i omgången: 29 vinnare från den tredje kvalomgången, 14 förlorare från den tredje kvalomgången i Uefa Champions League samt 19 lag som går in i den här omgången.

Gruppspel

Grupp A

Inbördesmöten

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Inbördesmöten

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Inbördesmöten

Partizan Belgrad är rankad före Nefttji Baku gällande bortamålsregeln.

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Inbördesmöten

Grupp L

Inbördesmöten

Slutspel 
I slutspelet spelar gruppettorna och grupptvåorna från Europa Leagues gruppspel, vilket är 24 lag. Till dessa 24 lag tillkommer även 8 grupptreor från gruppspelet av Champions League. Slutspelet består alltså av 32 lag.

Slutspelsträd

Sextondelsfinal
Sextondelsfinalen är den första omgången i slutspelet. Totalt deltar 32 lag, de 24 stycken som gått vidare från grupperna samt de 8 lag som blivit grupptreor i Uefa Champions League 2012/2013. Lottningen skedde den 20 december 2012. De första matcherna spelades den 14 februari och de andra matcherna spelades den 21 februari 2013.

Åttondelsfinal
De 16 vinnarna ifrån sextondelsfinalerna deltar i åttondelsfinalen. Åttondelsfinalen lottades den 20 december 2012. De första matcherna spelades den 7 mars och de andra matcherna spelades den 14 mars.

Kvartsfinaler 
De första matcherna spelades den 4 april och de andra matcherna spelades den 11 april.

Semifinaler
De första matcherna spelades den 25 april och de andra matcherna spelades den 2 maj 2011.

Final 
Finalen spelades den 15 maj 2012 på Amsterdam Arena i Amsterdam, Nederländerna.

Referenser

Noter